Quintanilla del Monte puede referirse a:

 Quintanilla del Monte (Redecilla del Campo), localidad del municipio de Redecilla del Campo, provincia de Burgos.
 Quintanilla del Monte en Juarros, localidad del municipio de Villaescusa la Sombría, provincia de Burgos.
 Quintanilla del Monte (Benavides), localidad del municipio de Benavides, provincia de León.
 Quintanilla del Monte (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.